Canções Latino Americanas para Orar no Espírito é o terceiro e último álbum de uma coleção de discos lançada pela gravadora Paulinas COMEP nos anos 1970 com canções cantadas em grupos de oração da Renovação Carismática Católica, a fim de popularizá-las. Participa, como grupo vocal, os Titulares do Ritmo e o grupo Edypaul. O solo é do padre Jonas Abib.

O LP nunca foi reeditado em CD na sua forma original, mas suas canções foram espalhadas em diversos discos das coletâneas em CD Canções para Orar, lançadas em 1996. Assim, as faixas A2 e A7 saíram no CD Canções para Orar 1; a A1 no Canções para Orar 3; a A4 e a B5 no CD Canções para Orar 5; e as faixas A3, A5, A6, B1, B2, B6 e B7 no CD Canções para Orar 6. As faixas B3 e B4 apareceram no CD Canções para Orar 6 em versões estendidas (respectivamente, 3:43 and 2:30).

Faixas

LP (COMEP EPD-0402)

Ficha técnica 

Fonte: 

 Coordenação artística e técnica: J. Martins
 Direção de Estúdio: Eni Makanory
 Arranjos: Eduardo Assad
 Coro: Edypaul
 Capa: B. Breda, FSP
 Assistência técnica: H. Ohara
 Direção geral: C. Nogueira, FSP
 Gravação e Mixagem: Estúdio das Edições Paulinas-Discos

Ver também 

 Monsenhor Jonas Abib
 Música católica popular

Álbuns de 1976
Álbuns de música católica popular
Álbuns de Jonas Abib
Álbuns em língua portuguesa